In 1981 werd het toernooi om de Davis Cup  voor de 70e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt georganiseerd.

De Verenigde Staten won voor de 27e keer de Davis Cup door in de finale Argentinië met 3-1 te verslaan.
In 1981 werd de Wereldgroep ingevoerd evenals de verschillende promotie- en degradatieregelingen

Wereldgroep 

Eerstgenoemd team speelde thuis.

België 
België speelde in de regionale groep.

^ = trok zich terug

België verloor de kwartfinale van de Europese zone en kwam daardoor ook het jaar erna uit in de regionale groep.

Nederland 
Nederland speelde in de regionale groep.

Nederland bereikte de finale van de regionale zone, maar verloor deze en kwam daardoor ook het jaar erna uit in de regionale groep.